

Persone 
 Robert Reynolds (1601-1678) – avvocato e politico britannico
 Robert Reynolds – ginnasta e multiplista statunitense
 Robert Reynolds (1981) – ex giocatore di football americano statunitense
 Robert Carthew Reynolds (1745-1811) – ammiraglio britannico
 Robert J. Reynolds (1838-1909) – politico statunitense
 Robert Rice Reynolds (1884-1963) – senatore statunitense
 H. Robert Reynolds – compositore e direttore d'orchestra statunitense
 Rob Reynolds – giornalista televisivo statunitense
 Rob Reynolds (1967) – cantautore e chitarrista inglese
 Bob Reynolds (1914-1994) – giocatore di football americano statunitense
 Bob Reynolds (1939-1996) – giocatore di football americano statunitense
 Bob Reynolds (1947) – ex giocatore di baseball statunitense
 Bob Reynolds – sassofonista jazz statunitense
 Bobby Reynolds (1931-1985) – giocatore di football americano statunitense
 Bobby Reynolds (1967) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Bobby Reynolds (1982) – tennista statunitense
 Robert Reynolds – attore canadese

Personaggi 
 Robert Reynolds – personaggio dei fumetti Marvel Comics, meglio noto come Sentry